

Toponyme 
 Hédouville (Val-d'Oise) est une commune française du département du Val-d'Oise.

Patronyme 
La famille de Hédouville est une famille noble qui a reçu son nom de la seigneurie d'Hédouville.

Ce patronyme est porté entre autres par:
 Théodore Charles de Hédouville (1767-1846), diplomate du Premier Empire
 Gabriel Marie Théodore Joseph de Hédouville (1755-1825), frère aîné du précédent, général de la Révolution française, sénateur du Premier Empire et membre de la Chambre des pairs sous la Restauration française.
 Charles Théodore Ernest de Hédouville (1809-1890), fils du précédent, membre de la Chambre des pairs sous la Monarchie de Juillet.
 Hugues de Hédouville (1939-), général français.

Autres 
 Prix d'Hédouville, course de chevaux de Groupe III